Op het toernooi van Wimbledon in 1991 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 26 juni tot en met 7 juli 1991.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Jana Novotná en Helena Suková hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Novotná speelde samen met Gigi Fernández, met wie zij de finale bereikte. Suková en Arantxa Sánchez Vicario waren het derde reekshoofd – zij brachten het tot de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Navrátilová/Shriver.

Het als tweede geplaatste duo Larisa Savtsjenko en Natallja Zverava uit de Sovjet-Unie won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Gigi Fernández en Jana Novotná in drie sets. Het was hun veertiende gezamenlijke titel (de tweede op de grandslamtoernooien). Savtsjenko had daarnaast tien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zverava een.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Acht Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Katrina Adams waren als tiende geplaatst – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen.
 Brenda Schultz speelde samen met Rosalyn Fairbank-Nideffer uit Zuid-Afrika – zij waren het vijftiende reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Gaby Coorengel en Amy van Buuren bereikten eveneens de tweede ronde.
 Ook voor Caroline Vis (en Sabine Appelmans) viel het doek na de tweede ronde.
 Carin Bakkum en Nicole Jagerman verloren reeds hun openingspartij.
 Ook Hellas ter Riet en de Amerikaanse Luanne Spadea konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er was één Belgische deelneemster:
 Sabine Appelmans (met Caroline Vis aan haar zijde) bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1991